Avillers (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Avillers (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia